Malika – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Dhawalagiri w dystrykcie Baglung
 Malika – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Bheri w dystrykcie Dailekh